Квалификация (отборочный турнир) 11-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин прошла с 5 по 7 октября 1985 года (азиатский турнир) и с 4 по 12 апреля 1986 года (мировая квалификация) с участием 12 национальных сборных команд. Было разыграно четыре путёвки в финальный турнир мирового первенства. От квалификации освобождены команды Франции (страна-организатор), СССР, Бразилии, Аргентины, Японии, Болгарии, Польши, Китая (все по итогам предыдущего чемпионата мира), а также Чехословакии, США, Канады, Венесуэлы (по итогам континентальных чемпионатов 1985 года) и Египта (чемпион Африки 1983 года).

Азиатская квалификация 
5—7.10.1985. Сидней (Австралия)

 5 октября: Тайвань — Новая Зеландия 3:0; Австралия — Бахрейн 3:2 (15:11, 11:15, 10:15, 16:14, 17:15).
 6 октября: Бахрейн — Новая Зеландия 3:0 (15:9, 15:8, 15:7); Тайвань — Австралия 3:0 (15:6, 15:3, 15:3).
 7 октября: Тайвань — Бахрейн 3:0; Австралия — Новая Зеландия 3:0.

По итогам азиатского квалификационного турнира путёвку на чемпионат мира 1986 года получил победитель — Тайвань. Оставшиеся три команды (Австралия, Бахрейн и Новая Зеландия) получили право на выступление в мировой квалификации.

Мировая квалификация 
Мировой квалификационный турнир прошёл с 4 по 12 апреля 1986 года в Пирее (Греция).

Команды-участницы 
 Греция — страна-организатор;
 Италия, Швеция — по итогам чемпионата Европы 1985 года;
 Куба, Канада — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1985 года;
 Тунис, Алжир — по итогам чемпионата Африки 1983 года;
 Южная Корея — по итогам чемпионата Азии 1983 года;
 Австралия, Бахрейн, Новая Зеландия — по итогам азиатской квалификации.

От участия в квалификационном турнире отказалась Румыния.

Система проведения квалификации 
11 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на 2 группы. По две лучшие команды из групп стали участницами плей-офф за 1—4-е места. По его итогам были определены три финалиста предстоящего чемпионата мира. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А  

 4 апреля: Канада — Австралия 3:0 (15:4, 15:8, 15:5); Южная Корея — Тунис 3:0 (15:3, 15:9, 15:2); Греция — Бахрейн 3:0 (15:3, 15:10, 15:1).
 5 апреля: Тунис — Австралия 3:1; Южная Корея — Бахрейн 3:0; Канада — Греция 3:2 (15:10, 12:15, 9:15, 15:5, 16:14).
 7 апреля: Южная Корея — Австралия 3:0 (15:5, 15:10, 15:9); Канада — Бахрейн 3:0 (15:2, 15:6, 15:10); Греция — Тунис 3:1 (15:9, 15:5, 11:15, 15:7).
 8 апреля: Тунис — Бахрейн 3:0 (15:12, 15:12, 15:7); Греция — Австралия 3:0 (15:4, 15:3, 15:0); Канада — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:4, 15:12).
 9 апреля: Австралия — Бахрейн 3:0 (15:11, 15:9, 15:7); Канада — Тунис 3:1 (15:6, 13:15, 15:12, 15:4); Греция — Южная Корея 3:0 (15:13, 15:4, 15:4).

Группа В  

 4 апреля: Швеция — Алжир 3:0 (15:1, 15:12, 15:8); Италия — Новая Зеландия 3:0 (15:0, 15:1, 15:0).
 5 апреля: Куба — Алжир 3:0; Италия — Швеция 3:1 (8:15 15:7, 16:14, 15:9).
 7 апреля: Швеция — Новая Зеландия 3:0 (15:6, 15:2, 15:1); Куба — Италия 3:0 (16:14, 15:13, 15:8).
 8 апреля: Куба — Новая Зеландия 3:0 (15:3, 15:2, 15:2); Италия — Алжир 3:0 (15:1, 15:5, 15:1).
 9 апреля: Алжир — Новая Зеландия 3:0 (15:6, 15:3, 15:5); Куба — Швеция 3:1 (15:9, 13:15, 15:5, 15:2).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
11 апреля
 Куба — Греция 3:0 (15:13, 15:9, 15:1)
 Италия — Канада 3:2 (15:9, 12:15, 15:13, 15:17, 17:15)

Полуфинал за 5—8 места 
11 апреля
 Южная Корея — Алжир 3:1 (15:4, 15:12, 12:15, 15:9)
 Швеция — Тунис 3:0 (15:4, 15:5, 15:4)

Полуфинал за 9—10 места 
11 апреля
 Австралия — Новая Зеландия 3:0 (15:8, 15:4, 15:13)

Матч за 10-е место 
12 апреля
 Новая Зеландия — Бахрейн 3:2

Матч за 7-е место 
12 апреля
 Тунис — Алжир 3:1

Матч за 5-е место 
12 апреля
 Южная Корея — Швеция 3:2

Матч за 3-е место 
12 апреля
 Греция — Канада 3:1 (15:8, 15:8, 11:15, 15:10)

Финал 
12 апреля
 Куба — Италия 3:0 (15:7, 15:10, 15:10)

Итоги

Положение команд 

По итогам мировой квалификации путёвки на чемпионат мира 1986 года получили три лучшие команды — Куба, Италия и Греция.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1985 год в волейболе
1986 год в волейболе